Domicjusze to rzymski ród pochodzenia plebejskiego. Jedna z głównych gałęzi nosiła przydomek Ahenobarbus.

Zobacz też 
 Drzewo genealogiczne Domicjuszów Ahenobarbów i dynastii julijsko-klaudyjskiej

Domicjusze Ahenobarbi